Amerikai Egyesült Államok
Dorchester (Dél-Karolina)
Dorchester (Illinois)
Dorchester (Iowa)
Dorchester (Nebraska)  
Dorchester (New Hampshire)
Dorchester (Texas)
Dorchester (Virginia)
Dorchester (Wisconsin)
Dorchester megye (egyértelműsítő lap)
 Egyesült Királyság
Dorchester, angol város